Ла Лома Бонита има више значења:

 Ла Лома Бонита (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома Бонита (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома Бонита (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома Бонита (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику